Кратер Меран () — крупный ударный кратер в области северо-восточного побережья Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского геофизика, астронома и хронобиолога Жана д’Орту де Мерана (1678—1771) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Лувиль на северо-западе; кратер Шарп на севере-северо-востоке и кратер Груйтуйзен на юге-юго-востоке. На востоке от кратера Меран находятся горы Юра и, за ними, Залив Радуги; на юге-юго-востоке - пик Груйтуйзен-Гамма; на юге-юго-западе - борозда Мерана. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 39,5 км, глубина 2670 м.

Кратер Меран имеет полигональную форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой, внутренний склон террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1030 м, объем кратера составляет приблизительно 1200 км³. Дно чаши сравнительно ровное, за исключением пересеченной восточной части.

На западе от кратера Меран располагается сателлитный кратер Меран Т – предположительно кратер на вершине щитового вулкана.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Меран A и Меран G включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимок кратера с борта Аполлона-15.
 Кратер Меран на карте LAC-23.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны